Grundgelenk bezeichnet

 ein Fingergrundgelenk, siehe Metacarpophalangealgelenk
 ein Zehengrundgelenk